Braun (althochdeutsch ) steht für:

 die Farbe Braun 
 als Synonym für die Mitgliedschaft der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei bzw. die Anhängerschaft des Nationalsozialismus
 bei der Herstellung von Blattgold für eine Mischung aus Gips und Seife, siehe Goldschläger #Erneute Hammerbearbeitung
 Namensträger dieses Familiennamens, siehe Braun (Familienname)
 Braun (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Braun-Neumann, Künstlersignatur von August Braun (Kirchenmaler)

Braun ist Name oder Namensbestandteil folgender Unternehmen:

 Braun (Automobilhersteller), österreichischer Hersteller von Automobilen
 Braun (Elektrogeräte), Hersteller von elektrischen Kleingeräten aus Kronberg im Taunus
 Braun Photo Technik, Hersteller von Foto- und Präsentationstechnik aus Nürnberg
 B. Braun Melsungen, deutsches Pharma- und Medizinbedarfs-Unternehmen mit Sitz in Melsungen
 Carl Braun Camera-Werk Nürnberg, Vorgänger von Braun Photo Technik
 E. Braun & Co., ehemaliges Textileinzelhandelsunternehmen in Wien
 Hartmann & Braun (1882–1999), ehemaliges Unternehmen der Mess- und Regeltechnik in Frankfurt am Main
 Karl Braun KG, Vorgänger von Braun Photo Technik
 Münchener Sportbekleidungsfabrik Carl Braun, ehemaliger Sportbekleidungshersteller (bis 1989) in Oberaudorf am Inn
 Verlag Braun & Schneider, deutscher Verlag

Siehe auch:

 der Braune
 Brauns
 Brown
 Browne
 Brauen
 Praun